Palamas kan syfta på:

Geografi

Grekland 

 Dimos Palamas, kommun, Thessalien, Nomós Kardhítsas, 
 Palamás (kommunhuvudort), Thessalien, Nomós Kardhítsas, 
 Palamás (ort), Grekiska fastlandet, Fthiotis,

Personer 
 Gregorios Palamas (1296/97–1359), grekisk-ortodox teolog och helgon
 Kostis Palamas (1859–1943), grekisk författare